Kastor und Pollux steht für:
 das aus der griechischen Mythologie bekannte Zwillingspaar, siehe Dioskuren
 ein helles Sternpaar im Wintersternbild der Zwillinge
 zwei benachbarte Hochhäuser in Frankfurt am Main, siehe Kastor und Pollux (Frankfurt am Main)
 „Zwillinge“ genannte Hochgipfel in den Walliser Alpen mit den Namen Castor und Pollux.
 Castor und Pollux (Elefanten)
 Castor et Pollux, tragische Oper von Jean-Philippe Rameau
 Castor and Pollux, Berg mit Doppelgipfel im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Funkrufnamen des Landeskriminalamts Hamburg, siehe Funkrufname

Siehe auch:
 Kastor
 Castor
 Pollux